Гран-при Абу-Даби 2017 года (официально 2017 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix) — автогонка, двадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года (и 9-й Гран-при Абу-Даби в истории «Формулы-1»), который прошёл с 24 по 26 ноября на трассе «Яс Марина», Абу-Даби, ОАЭ.

Свободные заезды

Квалификация 

|}

 Примечания
 1.  Брендон Хартли наказан потерей 10 позиций на стартовом поле за превышение квоты по замене элементов силовой установки.

Стартовое поле

Гонка

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 

Гран-при Абу-Даби